Данина́ (, в 1920-2016 гг — ) — село в Нежинском районе Черниговской области Украины. Население 1022 человека. Занимает площадь 3,738 км².

Код КОАТУУ: 7423383601. Почтовый индекс: 16660. Телефонный код: +380 4631.

Власть 
Орган местного самоуправления — Данинский сельский совет. Почтовый адрес: 16660, Черниговская обл., Нежинский р-н, с. Данино, ул. Петровского, 1.

История 
В ХІХ веке село Данина было в составе Володьково-девицкой волости Нежинского уезда Черниговской губернии. В селе была Степановская церковь. Священнослужители Степановской церкви:
 1802 - священник Петр Греченко
 1808-1831 - священник Петр Иванович Греченко
 1808-1831 - диакон Алекей Григорьевич Здравый

7 сентября 2016 селу возвращено историческое название — Верховная Рада Украины постановила переименовать село Данино Нежинского района Черниговской области на село Данина.

Примечания

Ссылки 
 Историческая информация о селе Данино

Литература 

Населённые пункты Нежинского района